Bobadela puede referirse a:

en España 
Bobadela (Celanova), parroquia del concello de Celanova.
Bobadela a Pinta, parroquia del concello de Junquera de Ambía.
Bobadela (Junquera de Ambía), lugar de dicha parroquia.
Bobadela (Orense), lugar de la parroquia de Santiago das Caldas, concello de Orense.

en Portugal 
Bobadela (Boticas), freguesia del municipio de Boticas.
Bobadela (Chaves), freguesia del municipio de Chaves.
Bobadela (Loures), freguesia del municipio de Loures.
Bobadela (Oliveira do Hospital), freguesia del municipio de Oliveira do Hospital.